Termenul Halloween se poate referi la:
 Sărbătoarea de Halloween
 Halloween, un film din 1978
 Halloween II, continuarea din 1981 a filmului de mai sus
 Halloween, un film din 2007, refacere a filmului din 1978
"Halloween", un poem din 1785 de Robert Burns